Seznam vsebuje častne člane ter redne in izredne člane obeh razredov (z.r. - znanstvenoraziskovalni razred, r.-p.r. - razvojno-poslovni razred)  Inženirske akademije Slovenije.

Seznami Slovencev